Dolops () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Dolops (Eponym), Namensgeber der Doloper
 Dolops (Sohn des Lampos), Enkel des Laomedon
 Dolops (Sohn des Klytios), einer der Griechen vor Troja
 Dolops (Sohn des Hermes), in Thessalien bestattet
 Dolops (Sohn des Kronos), Bruder des Cheiron

In der Zoologie ist Dolops eine Gattung der Fischläuse.